Villapedre puede referirse a las siguientes localidades españolas:

 Villapedre (Asturias), en asturiano y tradicionalmente Viḷḷapedre, parroquia del concejo de Navia, Principado de Asturias.
 Villapedre (Sarria), en gallego y oficialmente San Fiz de Vilapedre, parroquia del municipio de Sarria, provincia de Lugo.
 Villapedre (Villalba), en gallego y oficialmente San Mamede de Vilapedre, parroquia del municipio de Villalba, provincia de Lugo.
 Villapedre, en gallego y oficialmente San Miguel de Vilapedre, parroquia y aldea del municipio de Sarria, provincia de Lugo.